

Geografia
 Bichi – città nello Stato di Kano in Nigeria, e capoluogo dell'omonima area a governo locale

Persone
 Alessandro Bichi (1596-1657) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Antonio Bichi (1614-1691) – cardinale italiano
 Carlo Bichi (1638-1718) – cardinale italiano
 Giovanni Bichi (1613-1678) – ammiraglio italiano
 Metello Bichi (1541-1619) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Scipione Borghesi Bichi (1801-1877) – imprenditore e politico italiano
 Vincenzo Bichi (1668-1750) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Palazzo Bichi Ruspoli, conosciuto anche come Castellare dei Rossi – edificio storico di Siena